Biografies:
 Aronte Wolff Berlijn (Amsterdam, 1817 – 1870), compositor i escriptor musical holandès 
 Christian Wolff (1679, Breslau - 1754), filòsof alemany 
 Edward Wolff (Varsòvia, 1816 - París, 1880), pianista i compositor polonès
 Enrique Ernesto Wolff Dos Santos (Buenos Aires, 1949) futbolista 
 Milton Wolff (Brooklyn, Nova York, 1915 – Berkeley, Califòrnia, 2008), militar estatunidenc
 Richard D. Wolff (1942), economista americà 
 Miscel·lània:
 Harland and Wolff drassanes amb seu a Belfast, Irlanda del Nord 
 Reducció de Wolff-Kishner, reacció química que redueix completament una cetona o aldehid a un alcà